Cussac puede referirse a: 

 Cussac, comuna francesa situada en Cantal.
 Cussac, comuna francesa situada en Alto Vienne.